

Persone 
 Gerd Kostmann – ex calciatore tedesco orientale, attaccante
 Marco Kostmann – allenatore di calcio ed ex calciatore tedesco, portiere

Altro 
 Sindrome di Kostmann – malattia rara